Bernd von Freytag-Loringhoven – ufficiale tedesco
 Elsa von Freytag-Loringhoven – artista e poetessa tedesca
 Hugo von Freytag-Loringhoven – generale tedesco
 Wilhelm von Freytag – generale prussiano

Pagine correlate
 Freytag